Bierwirth ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Bierwirth (* 1971), deutscher Manager
Carl-Ernst Bierwirth (1884–1944), deutscher Ministerialrat
 Hans-Günther Bierwirth (1922–1998), deutscher Architekt und nordrhein-westfälischer Baubeamter
 Heinrich Conrad Bierwirth (1853–1940), deutscher Germanist
 Karl Bierwirth (1907–1955), deutscher Gewichtheber
 Petra Bierwirth (* 1960), deutsche Politikerin (SPD)
 Ruth Mohrmann (geborene Bierwirth) (1945–2015), deutsche Volkskundlerin